Cheche steht für:

 eine alternative Schreibweise der Ortschaft Tchetché in Guinea-Bissau
 der berberische Name des Kleidungsstücks Tagelmust der Tuareg